Banda Simfònica de Badalona, banda simfònica amb seu a Badalona
 Bloc Socialista Burkinès, partit polític històric de Burkina Faso
 Biblioteca Estatal de Baviera (del seu nom en alemany Bayerische Staatsbibliothek), biblioteca pública de l'estat alemany de Baviera
 Campionat britànic de superbike (del seu nom en anglès British Superbike), campionat de motociclisme de velocitat del Regne Unit
 Backstreet Boys, grup de música pop dels Estats Units
 Bandar Seri Begawan, ciutat capital de Brunei
 Aeroport Internacional de Samarinda (del seu nom en indonesi Bandara Samarinda Baru), aeroport d'Indonèsia
 British Satellite Broadcasting, empresa històrica de televisió amb seu a Londres (Regne Unit)
 Back-side bus bus que connecta la CPU amb la seva memòria cau en els ordinadors antics
 BSB també és l'acrònim de Brasília, ciutat capital del Brasil
 Burgundy School of Business, una escola de negocis